El nombre Antonio Camacho puede referirse a:

 Antonio Camacho Benítez (1892 – 1972), militar español.
 El político español Antonio Camacho García, primer alcalde de Granada en la España democrática.
 El político español Antonio Camacho Vizcaíno, Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España desde 2004 y Ministro del Interior durante varios meses de 2011.